Smyków (gemeente)
 Smyków (gemeente Smyków), plaats in powiat Konecki in woiwodschap Święty Krzyż
 Smyków (gemeente Fałków), plaats in powiat Konecki in woiwodschap Święty Krzyż
 Smyków (gemeente Raków), plaats in powiat Kielecki in woiwodschap Święty Krzyż
 Smyków (gemeente Daleszyce), plaats in powiat Kielecki in woiwodschap Święty Krzyż
 Smyków (Klein-Polen)
 Smyków (Silezië)

Zie ook:
 Smyków-Boroniewskie, plaats in powiat Konecki in woiwodschap Święty Krzyż